Тео́фило Хуа́н Куби́льяс Ариса́га (; 8 марта 1949, Пуэнте-Пьедра) — перуанский футболист, полузащитник. Победитель Кубка Америки 1975 года и участник чемпионатов мира 1970, 1978 и 1982 годов. Лучший футболист Перу XX века, лучший футболист Южной Америки 1972 года, лучший футболист Кубка Америки 1975 года, лучший бомбардир в истории сборной Перу на чемпионатах мира, единственный перуанец сыгравший на трёх чемпионатах мира.

Биография 
Кубильяс — один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу (делит 8-е место с несколькими футболистами) — на двух турнирах (1970 и 1978 года), футболист забил 10 мячей, по 5 в каждом из них (подобное достижение, но на двух турнирах подряд, есть лишь в активе немцев Мирослава Клозе и Томаса Мюллера), также был участником чемпионата мира 1982 года. Победитель Кубка Америки 1975 года, лучший футболист Южной Америки 1972 года.

Дважды (1966, 1971) Кубильяс становился лучшим бомбардиром чемпионата Перу. Чемпион Перу 1977 и 1978 годов. Величайший бомбардир в истории «Альянсы Лимы» (295 голов) и сборной Перу (45 голов в 117 матчах, официально — 26 голов в 81 матче). Включён в список ФИФА 100. По опросу МФФИИС занимает 48-е место среди лучших футболистов XX века и 17-е среди лучших футболистов XX века в Южной Америке.

В 1985 году Кубильяс завершил карьеру футболиста, но после того, как вся команда «Альянсы» разбилась в авиакатастрофе в декабре 1987 года, возобновил на время карьеру, чтобы помочь своему родному клубу.

Статистика выступлений

В сборной 

Теофило Кубильяс дебютировал в составе сборной Перу 17 июля 1968 года в товарищеском матче со сборной Бразилии, завершившимся поражением перуанцев со счётом 0:4. В 1970 году Кубильяс принял участие в своём первом чемпионате мира, на котором сыграл в четырёх матчах и забил пять голов, что позволило стать ему третьим бомбардиром чемпионата и лучшим молодым игроком турнира. В 1975 году Кубильяс принял участие в победном для его сборной Кубке Америки. В 1978 году Кубильяс принял участие во втором чемпионате мира, на котором сыграл в шести матчах и вновь забил пять голов. В 1982 году Кубильяс поехал на свой третий и последний чемпионат мира, на котором он сыграл во всех трёх матчах своей сборной, но не смог отличиться забитыми голами, причём матч со сборной Польши 22 июня 1982 года, проигранный перуанцами со счётом 1:5 стал для Кубильяса последним в составе сборной. Всего же за сборную Теофило Кубильяс сыграл 81 официальный матч, в которых забил 26 голов. Также Кубильяс сыграл за сборную 36 неофициальных матчей, в которых забил 19 голов.

Итого: 81 матч / 26 голов; 32 победы, 19 ничьих, 30 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Перу
 Победитель Кубка Америки: 1975

  «Альянса Лима»
 Чемпион Перу (2): 1977, 1978
 Серебряный призёр чемпионата Перу: 1971
 Бронзовый призёр чемпионата Перу (3): 1966, 1967, 1968

  «Порту»
 Серебряный призёр чемпионата Португалии: 1975
 Бронзовый призёр чемпионата Португалии: 1977
 Обладатель Кубка Португалии: 1977

Личные 
 Футболист года в Южной Америке: 1972
 Лучший футболист Кубка Америки: 1975
 Номинант на звание лучшего футболиста Южной Америки (4): 1971, 1975, 1977, 1978
 Лучший молодой игрок чемпионата мира: 1970
 Лучший футболист Перу XX века по версии МФФИИС
 48-е место в списке лучших футболистов XX века по версии МФФИИС
 17-е место в списке лучших футболистов Южной Америки XX века по версии МФФИИС
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес: 1972 (6 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Перу (2): 1966 (19 голов), 1970 (22 гола)
 Лучший бомбардир сборной Перу в истории: 26 голов
 8-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Перу за все времена: 152 гола
 Входит в список ФИФА 100
 Единственный перуанец принимавший участие в трёх чемпионатах мира
 Рекордсмен сборной Перу по количеству голов на чемпионатах мира: 10 голов

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Перу на сайте rsssf.com
 
 Официальный сайт Кубильяса
 Биография
 Лучший футболист Перу
 Статья на planetworldcup.com

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977—1983)
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1988—1994)
Игроки ФК «Майами Фридом»
Футболисты года в Южной Америке
ФИФА 100